Мисс Вселенная 1998 () — 47-й ежегодный конкурс красоты, проводился 12 мая 1998 года в Stan Sheriff Center, Гонолулу, Гавайи, США. За победу на нём соревновалась 81 претендентка. Победительницей стала представительница Тринидад и Тобаго, 25-летняя Венди Фитцвилльям.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-5 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
ЮАР
Россия
Ирландия
Бразилия
Колумбия
Индия
Тринидад и Тобаго
Венесуэла
США
Пуэрто-Рико

Топ-5 
Колумбия
США
Тринидад и Тобаго
Пуэрто-Рико
Венесуэла

Топ-3 
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Пуэрто-Рико

Судьи 
Ричард Чемберлен –  Американский актёр.
Синди Адамс – обозреватель сплетен.
Мария Кончита Алонсо – Кубино-венесуэльская певица и актриса, Мисс Мира Венесуэла 1975.
Вивьен Там  – модельер.
Элейн Фарли – Главный редактор Sports Illustrated.
Ричард Джонсон – журналист New York Post.
Шемар Мур – Американский актёр и бывшая модель.
Элвис Стойко – Канадский чемпион мира по фигурному катанию.

Участницы 

 — Emilia Guardano
 — Marcela Brane
 — Wendy Lacle
 — Renee Henderson
 — Juliette Sargent
 — Sandrine Corman
 — Elvia Vega
 — Veronica Larrieu
 — Uzmin Everts
 — Michella Marchi
 — Kaida Donovan
 — Natalia Gourkova
 — Juliana Thiessen
 — Claudia Arnello
 — Silvia Fernanda Ortiz Guerra
 — Kisha Alvarado
 — Ivana Grzetić
 — Natacha Bloem
 — Daniella Iordanova
 — Kristina Fridvalská
 — Selines Méndez
 — Soraya Hogonaga
 — Karine Fahmy
 — María Gabriela Jovel
 — Mari Lawrens
 — Jonna Kauppila
 — Sophie Thalmann
 — Katharina Mainka
 — Francisca Awuah
 — Leilani Dowding
 — Dimitra Eginiti
 — Joylyn Munoz
 — Astrid Ramírez
 — Dania Prince
 — Virginia Yung
 — Agnes Nagy
 — Lymaraina D'Souza
 — Andrea Roche
 — Hagit Raz
 — Claudia Trieste
 — Shani McGraham

 — Nana Okumura
 — Kim Ji-yeon
 — Nina Kadis
 — Sherine Wong
 — Carol Cassar
 — Leena Ramphul
 — Katty Fuentes
 — Retha Reinders
 — Jacqueline Rotteveel
 — Rosemary Rassell
 — Claudia Alaniz
 — Chika Chikezie
 — Helene Yum Lizama
 — Stine Bergsvand
 — Tanisha Drummond
 — Luz Marina González
 — Karim Bernal
 — Jewel May Colmenares Lobaton
 — Sylwia Kupiec
 — Icilia Berenguel
 — Joyce Giraud
 — Juliana Elena Verdes
 — Anna Malova
 — Alice Lim
 — Vladimíra Hreňovčíková
 — Kerishnie Naicker
 — María José Besora
 — Jessica Olérs
 — Tanja Gutmann
 — Annie Tsai
 — Chalida Thaochalee
 — Wendy Fitzwilliam
 — Asuman Krause
 — Olena Spirina
 — Virginia Russo
 — Shawnae Jebbia
 — Leah Webster
 — Veruska Ramírez
 — Jelena Trninić
 — Selina Stuart

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты с указанием телеканалов:

: RTV21
: Seven Network
: TW1
: América 2
: ZNS-TV
: ZBM-TV
: Star!
: Unitel
: SBT
: БНТ 1
: CBC Television
: CCTV-1
: Canal A
: Teletica
: Cyprus Broadcasting Corporation
: Star! Scandinavia и NonStop Television
: Color Vision
: Gama TV  
: MBC3
: TCS
: Star! и Viasat Baltics
: MTV3, Star! Scandinavia и Showtime Scandinavia
: Paris Première
: Das Vierte 
: ANT1
: Canal 11
: TVB Pearl и STAR World
: m1
: Star! Scandinavia и NonStop Television
: DD National и STAR World
: Indosiar и STAR World
: RTE One
: Второй канал
: Stream
: Ination TV
: NHK

: KBS1
: Star! и Viasat Baltics
: LBC и MBC3
: TV1
: TVM
: Televisa
: TV Myanmar
: Namibian Broadcasting Corporation
: Star!
: Televicentro
: TV2
: Telemetro
: ATV
: ABC-5 и STAR World
: TVP2
: RTP1
: Tele Once
: TVR1
: Television Corporation of Singapore и STAR World
: SABC1
: TVE1
: Radio Television of Serbia
: Star! Scandinavia и NonStop Television
: SF 1
: Chinese Television System и STAR World
: Channel 7 и STAR World
: CCN TV6
: NTV
: MBC3
: BBC One
: UA:ПЕРШИЙ
 (host country): CBS
: Venevisión
: VTV1  и STAR World

Примечание

Дебютировали

Отказались

Вернулись

См. также 
 Мисс Мира 1998
 Мисс Интернешнл 1998

Ссылки 
Мисс Вселенная 1998
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1998 год в США